Scholderer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christoph Scholderer (1801–1855), Lehrer und Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Otto Scholderer (1834–1902), deutscher Maler
 Robert Scholderer (* 1968), deutscher Wissenschaftler und Unternehmer